L36 est un sigle qui peut faire référence à :
 , un destroyer d’escorte de la marine royale norvégienne ;
 Renfe série L36, une locomotive espagnole.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres